Autoroute 440 (Laval) à Laval 
Autoroute 440 (Québec) à Québec

Voir aussi 
 

440